Hannerl und ihre Liebhaber – film del 1921 diretto da Felix Basch
Hannerl und ihre Liebhaber – film del 1936 diretto da Werner Hochbaum